Csehország
 Rovensko, település a Šumperki járásban
 Rovensko pod Troskami, település a Semily járásban
 Szlovákia
 Berencsróna (1899-ig Rovenszkó, szlovákul Rovensko), község  Nagyszombati kerületben, a Szenicei járásban